13. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 13. Arrondissement (Marseille)
 13. Arrondissement (Paris)